Алекса́ндра Федо́товна Рже́вская (19 августа 1740 — 17 апреля 1769, Санкт-Петербург) — урождённая Каменская, сестра М. Ф. Каменского, жена поэта Алексея Андреевича Ржевского, одна из первых русских писательниц.

Биография 
Дочь генерал-майора Федота Михайловича Каменского и Анны Алексеевны, урождённой Зыбиной. Детство провела в орловском имении Каменских Сабурово. Получила отличное домашнее образование. Знала французский и итальянский языки, «упражнялася в стихотворстве, живописи и музыке». Её стихи печатались в журналах без подписи. Является автором неопубликованного романа «Письма Кабардинские», написанного в подражание «Lettres d'une Péruvienne» («Письмам перуанки») Франсуазы де Графиньи; по словам Новикова, роман Ржевской превосходил произведение, послужившее образцом.

Умерла от послеродовой горячки. Похоронена на Лазоревском кладбище Александро-Невской лавры.

На надгробии выбита эпитафия, предположительно сочиненная её мужем, поэтом Алексеем Ржевским:
«Здесь Ржевская лежит, пролейте слезы, Музы:
Она любила вас, любезна вам была,
Для вас и для друзей на свете сем жила,
А ныне смерть ее в свои прияла узы;
Среди цветущих лет, в благополучный век,
Рок жизнь ее пресек,
Увянул острый ум, увяла добродетель,
Погибло мужество и бодрый дух ея.
Могущий Всесодетель!
Она ли участи достойна есть сея,
Чтоб век ее младой просекло смерти жало;
Не долгий ли ей век здесь жити надлежало?
В достоинствах она толико процвела,
Что полу женскому здесь честию была.
Ни острый ум ее, наукой просвещенный,
Ни дар, художествам и музам посвященный,
Ни нрав, кой столь ее приятно украшал,
Который и друзей и мужа утешал,
Ни сердце нежное ее не защитило
И смерти лютыя от ней не отвратило;
Великая душа, мужаясь до конца,
Достойна сделалась лаврового венца.
Скончаясь, Ржевская оставила супруга;
Супруг, в ней потеряв любовницу и друга,
Отчаясь, слезы льет и будет плакать век:
Но что ж ей пользы в том? Вот что есть человек!»

Семья 
Муж (с 19 февраля 1766 года) — А. А. Ржевский. Единственный сын Иван умер во время родов.

Память 
По завещанию Ржевской Академией Художеств была основана ежегодная премия лучшему ученику в живописи и ваянии. В 1868 году премия объединена с премией Н. А. Демидова.

См. также 
 Глафира Алымова — следующая жена пережившего её мужа.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Писательницы России XVIII века
Александра Федотовна
Похороненные в Александро-Невской лавре
Русские писатели XVIII века